Browning M1903 – belgijski pistolet samopowtarzalny kalibru 9 mm Long
 Colt M1903 – amerykański, prototypowy pistolet samopowtarzalny. Wersja kalibru .41 ACP pistoletu Colt M1902
 Colt M1903 Hamerless – amerykański pistolet samopowtarzalny kalibru .32 ACP (7,65 mm Browning).
 Colt M1903 Pocket Hammer – amerykański pistolet samopowtarzalny kalibru .38 ACP
 Springfield M1903 – amerykański wojskowy karabin powtarzalny